A350 steht für:
 Airbus A350, ein Großraumflugzeug für Langstrecken
 Condor A350, ein Schweizer Motorrad
 Autoroute A350, eine Stadtautobahn in Frankreich
 A350 (Russland), eine Fernstraße in Russland
 Sony Alpha 350 (Sony α350; DSLR-A350), japanische digitale Spiegelreflexkameraserie

A-350 steht für:
 ABM-1 Galosh, sowjetische Boden-Luft-Abwehrrakete mit Nukleargefechtsköpfen, eingesetzt im A-35-ABM-System

A350